

Sigle
 Hubble Space Telescope – Telescopio Spaziale Hubble
 Hay'at Tahrir al-Sham – formazione militante salafita coinvolta nella guerra civile siriana

Codici 
 HTS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tri-State, Huntington (Virginia Occidentale), Stati Uniti
 hts – codice ISO 639-3 della lingua hadza